Клейн, Эрнест Давид (, 26 июля 1899 года, Сатмарнемети — 4 февраля 1983 года, Оттава) — канадский раввин и лингвист, автор этимологических словарей английского языка и иврита.

Биография 
Родился в семье Ицхока (Игнаца) и Сары-Рахели (Розы) Клейн (урожденной Фридрих) в Сатмарнемети в Австро-Венгрии. Отец был раввином синагоги общины status quo ante, автором более двадцати трудов на религиозные темы. Мать происходила из семьи ортодоксального раввина близлежащего села Турц.

В детстве кроме религиозного образования самостоятельно занимался современными языками, в частности, английским и немецким. Учился филологии и философии в Будапештском университете, а также в Венском университете, где в конце 1925 года получил степень доктора философии (в 1975 году — почетную «золотую докторскую степень» этого университета).

С 1929 по 1944 год был раввином еврейской общины в городе Нове-Замки, откуда был депортирован в Освенцим, а позднее в Дахау. После освобождения служил раввином в Сату-Маре, откуда эмигрировал во Францию. После пребывания в Париже, где был раввином синагоги на улице Монтевидео в XVI округе, в 1952 году эмигрировал в Канаду и до конца жизни занимал пост раввина общины Бет-Ицхак в Торонто.

Является автором этимологического словаря словаря английского языка (A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, 1966—1967) и этимологического словаря иврита для англоязычных читателей (A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English (1987), созданию которого посвятил последние десять лет жизни.

В 1978 году награждён офицерской степенью Ордена Канады.

Произведения

Примечания 

Раввины Румынии
Раввины Венгрии
Раввины Канады
Учёные по алфавиту
Лингвисты Канады
Авторы энциклопедий и словарей
Выжившие в концлагере Освенцим
Заключённые концлагеря Дахау